Aristobulo I fu Re di Giuda e Sommo sacerdote dal 104 al 103 a.C.
 Aristobulo II fu re e sommo sacerdote di Giudea dal 66 al 63 a.C.
 Aristobulo III ultimo membro della dinastia degli Asmonei
 Aristobulo IV, principe della Giudea
 Aristobulo il giovane, nipote di Erode il Grande
 Aristobulo di Alessandria filosofo peripatetico ebreo
 Aristobulo di Cassandreia fu un retore e storico greco al seguito di Alessandro Magno